Чемпионат Европы по дзюдо 1979 года проходил в Брюсселе (Бельгия) 26 мая.

Медалисты

Медальный зачёт

Ссылки 
 Results of the 1979 European Judo Championships (the-sports.org)

Спорт в Бельгии в 1979 году
Чемпионаты Европы по дзюдо
Май 1979 года
Международные спортивные соревнования в Брюсселе
События 26 мая
Дзюдо
Чемпионаты Европы в Бельгии
Международные соревнования по дзюдо в Бельгии